Omar Hassan est un nom de personne notamment porté par :
Omar Hassan Ahmed el-Bechir (né en 1944), chef militaire et politicien soudanais ;
Omar Said Al-Hassan, président du laboratoire d'idées Gulf Centre for Strategic Studies basé à Londres ;
Omar Hassan, un joueur de football mauritanien ;
Omar Hassan, un personnage fictif de la série télévisée américaine 24 heures chrono.
Omar Hassan (artiste) (1987-), un artiste peintre et sculpteur italo-égyptien.

Voir aussi 
Omar Hasan (né en 1971), joueur de rugby à XV argentin